Cantamessa ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise Cantamessa, Schweizer Reiterin und Olympiateilnehmerin
 Gene Cantamessa (1931–2011), US-amerikanischer Tontechniker
 Jim Cantamessa (* 1978), US-amerikanisch-französischer Basketballspieler 
 Steve Cantamessa, US-amerikanischer Tontechniker